Åke Sundberg kan syfta på:

 Åke Sundberg (konstnär) (1920–2003), målare
 Åke Sundberg (militär) (1893–1961), militär